Głowacki est un patronyme poloanis porté notamment par :

 Antoni Głowacki (1910-1980), pilote de chasse polonais ;
 Arkadiusz Głowacki (1979-), footballeur polonais ;
 Jan Népomucène Głowacki (1802-1847), peintre réaliste polonais ;
 Janusz Głowacki (1938-2017), écrivain polonais ;
 Krzysztof Głowacki (1986-), boxeur polonais ;
 Leon Głowacki (1834-1907), politicien polonais ;
 Piotr Głowacki (1980-), acteur de cinéma et de théâtre polonais.

Patronyme polonais